Monte Vista steht in den Vereinigten Staaten für: 
 Monte Vista (Colorado), Stadt („City“) im Rio Grande County, Colorado
 Monte Vista (Alameda County), gemeindefreies Gebiet in Alameda County, Kalifornien
 Monte Vista (Placer County), gemeindefreies Gebiet in Placer County, Kalifornien
 Monte Vista (Pennsylvania), im NRHP gelistetes  Objekt: ID-Nr. 83002275
 Monte Vista (Virginia), auch „Cedar Grove Farm“, im NRHP gelistetes Objekt: ID-Nr. 87002018